Israëlisch curlingteam (mannen)
 Israëlisch curlingteam (vrouwen)
 Israëlisch curlingteam (gemengd)
 Israëlisch curlingteam (gemengddubbel)